Blaues Haus steht für:
 Blaues Haus, Cheongwadae, in Seoul, Sitz und Residenz des Staatspräsidenten Südkoreas
 Blaues Haus (Arnsberg), im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Blaues Haus (Weißenburg), in Mittelfranken, Bayern
 Blaues Haus (Hofheim am Taunus), Arbeitsdomizil vieler namhafter Künstler
 Das Blaue Haus (Salzburg), Bau der Moderne in Salzburg-Riedenburg, Österreich
 Das Blaue und das Weisse Haus, Reichensteiner- und Wendelstörferhof, Barockbauten in Basel, Schweiz
 Blaues Haus (Dresden), am Lennéplatz in Dresden-Strehlen, ehemals Zentrales Forschungsinstitut für Arbeit und Zentralinstitut für Arbeitsschutz
 das Blaue Haus von Ottmar Hörl bei Ravensburg
 Name für das Lehrgebäude II der ehemaligen PH in Dresden, siehe Pädagogische Hochschule „Karl Friedrich Wilhelm Wander“ Dresden
 Der Bär im großen blauen Haus, eine amerikanische Fernsehserie
Siehe auch:
 Blauer Palast 
 Blaues Apartmenthaus
 Blaues Hochhaus 
 Blaues Schloss 
 Blauhaus 
 Bluehouse 
 Blau-Gold-Haus